meeuwen, een familie van vogels
België
Meeuwen-Gruitrode, een voormalige gemeente in Belgisch-Limburg
Meeuwen (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Oudsbergen
Nederland
Meeuwen (Altena), een plaats in de gemeente Altena, Noord-Brabant
De Meeuwen (Groningen), een wijk in de stad Groningen
Klooster van Meeuwen, een klooster op het landgoed Eikenburg
Volleybalvereniging De Meeuwen, een volleybalvereniging uit Zuidhorn, Groningen
VV de Meeuwen, een voetbalclub uit Zoutelande, Zeeland
Zwemvereniging De Meeuwen Diemen, een zwemvereniging uit Diemen, Noord-Holland

Zie ook
Van Meeuwen (doorverwijspagina)